Слово Каре (от  — «квадрат») может означать:

 Каре — замкнутая постройка в архитектуре, например: четырёхугольник крепостных стен, галерей, жилых или служебных корпусов.
 Каре — боевой порядок пехоты, построенной в виде квадрата.
 Каре — вид причёски.
 Каре — комбинация игральных карт в покере: 4 карты одного достоинства 4-х мастей (например, 4 короля), сопровождаемая 5-й картой — «кикером».
 Каре — блюдо из бараньих рёбрышек.
 Каре — вариант обваловки (насыпи) вокруг резервуара, например, с нефтепродуктом; предусмотрен для предотвращения розлива продукта в случае аварийной ситуации.

Французская фамилия с тем же корнем пишется по-русски Карре (см.).

Тот же термин, но иного происхождения может значить:

  — деревня в общине Житораджя Топличского округа Сербии.
 Ка́ре — африканская народность.
 Каре — язык одноименного народа.
 Каре — фамилия:
 Каре, Франциск (Carew; 1731—1802) — польский и российский католический церковный деятель-иезуит английского происхождения.
 Каре — имя:
 Каукс, Каре (род. 1961) — эстонская певица.
 Сантос, Каре (род. 1970) — испанская (каталонская) писательница.

См. также 
 Кар (значения)
 Кара (значения)
 Карре

Примечания